Bahrains håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Bahrain, og kontrolleres af landets håndboldforbund, Bahrains håndboldforbund.

Resultater

VM 
 2011: 23.-plads
 2015: Kvalificerede, men valgte senere at trække sig
 2017: 23.-plads
2019: 20.-plads
 2021: 21.-plads
2023: 16.-plads

Asienmesterskabet 
 1977: 6.-plads
 1983: 4.-plads
 1987: 5.-plads
 1991: 5.-plads
 1993: 6.-plads
 1995: 
 2002: 7.-plads
 2004: 4.-plads
 2006: 6.-plads
 2008: 10.-plads
 2010: 
 2012: 6.-plads
 2014: 
 2016:

Seneste Trup 
Trup ved VM i håndbold 2021.

Cheftræner: Halldór Jóhann Sigfússon

Kilder

Eksterne henvisninger 
 IHF profil

Håndboldlandshold (herrer)
Herrehåndboldlandshold
Håndboldlandshold (herrer)